Port lotniczy Ismailia – lotnisko w Egipcie, znajdujące się w pobliżu miasta Ismailia.

Ismailia
Ismailia